La Paz, care însemnă în limba spaniolă pacea, se poate referi la diferite denumiri geografice, după cum urmează

Argentina 

 La Paz, Entre Ríos
 La Paz, Mendoza
 Departamentul La Paz
 Departamentul La Paz

Bolivia 

 La Paz, capitala Boliviei, o țară din America de Sud
 Departamentul La Paz, un departament component al statului Bolivian

Costa Rica 

 La Paz Waterfall, Costa Rica

El Salvador 

 Departamentul La Paz (El Salvador)

Honduras 

 La Paz, Honduras
 Departamentul La Paz (Honduras)

Filipine 

 La Paz, Abra
 La Paz, Agusan del Sur
 La Paz, district al Iloilo City
 La Paz, Leyte
 La Paz, Tarlac

Mexic 

 La Paz, capitala statului mexican Baja California Sur
 La Paz, Chihuahua, Chihuahua
 La Paz, Coahuila, Coahuila
 La Paz, Michoacán, Michoacán
 La Paz, Nuevo León, Nuevo León
 La Paz, Oaxaca, Oaxaca

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul La Paz, La Paz County din statul american Arizona
 La Paz, Arizona, un oraș defunct (ghost city, în engleză) din statul Arizona, care a dat denumirea comitatului omonim
 La Paz, Indiana

Uruguay 

 La Paz, Uruguay, în Canelones Departamiento

Vezi și 

 La Paz Department, (dezambiguizare)
 La Paz (B&O), cale ferată istorică

Toponime spaniolă
Nume proprii